L'Open de Dayton 2012 est l'édition 2012 de l'Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 5 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 4 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Aurangzeb Mehmund.

Borja Golán l'emporte en finale face au tenant du titre Alister Walker.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en 2012
Sport en novembre 2012
Squash en 2012